Le Unterseeboot type UA était une classe de sous-marins côtiers (Unterseeboot) construite en Allemagne au début de la Première Guerre mondiale pour l'exportation.

Caractéristiques
Le type UA a été développé pour le marché d'exportation.
 
Le gouvernement norvégien a acheté quatre sous-marins pour la Marine royale norvégienne qui ont été presque achevés en 1913, mais n'en a reçu que trois  (A-2, A-3 et A-4) avant la Première Guerre mondiale.

Les trois sous-marins de la classe A ont été perdus au cours de la première semaine après l'invasion allemande de la Norvège pendant la Seconde Guerre mondiale, un au combat et les deux autres par le sabordage.

Le quatrième, le A-5, a été saisi par les autorités allemandes après le déclenchement de la guerre le  et mis en service sous le nom de SM U0 le  pour la Kaiserliche Marine.

L'U-Boot est rebaptisé SM UA deux semaines plus tard et affecté à la protection du littoral. En 1916, le SM UA est transféré à la Ubootschule (école de sous-marin).

Après l'armistice avec l'Allemagne en , le SM UA est remis à la France et finalement démoli à Toulon en 1920-21.

Liste des sous-marins type UA
4 sous-marins type UA ont été construits.

Sjøforsvaret, Den Kongelige Norske Marine (Marine norvégienne)
KNM A-2 ( au ): a été attaqué et gravement endommagé par les deux dragueurs de mines allemand type R, les R-22 et R-23 au large de la péninsule de Vallø près de Tønsberg dans le fjord d'Oslo le . Son équipage a été capturé et il a dérivé et échoué à terre à Vallø.
KNM A-3 (1914 - ) Sabordé par son propre équipage dans le Verkbukta à Tønsberg le 
KNM A-4 (1914 - ) Sabordé par son propre équipage dans le Verkbukta à Tønsberg le

Kaiserliche Marine (marine impériale allemande)
 SM UA (1914- 1921) Reddition en , remis à la France et démoli à Toulon en 1920-21.

Références

Sources

Notes

Bibliographie
  Conway's All the World's Fighting Ships 1906–1922

Liens externes
 www.uboat.net - Type UA

Classe de sous-marin de la Kaiserliche Marine
Classe de sous-marin allemand de la Première Guerre mondiale